Протопоповка — название населённых пунктов.

Россия 
 Протопоповка — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Протопоповка — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Протопоповка — село в Любинском районе Омской области.
 Протопоповка — село в Лысогорском районе Саратовской области, упразднено в 2001 г.
 Протопоповка — деревня в городском округе Ульяновск Ульяновской области.
Протопоповка — деревня в Зеленодольском районе Республики Татарстан.

Украина 
 Протопоповка — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Протопоповка — село в Беляевском районе Одесской области.
 Протопоповка — ликвидированное село в Ямпольском районе Сумской области.
 Протопоповка — село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Протопоповка — село в Дергачёвском районе Харьковской области.
Протопоповка — до 1923 г. название села Лесное в Середино-Будском районе Сумской области.